Епархия Галлапа () — епархия Римско-Католической церкви в городе Галлап, штат Нью-Мексико, США. Епархия Галлапа входит в митрополию Санта-Фе. Кафедральным собором епархии Галлапа является собор Святейшего Сердца Иисуса.

История 
16 декабря 1939 года Римский папа Пий XII издал буллу «Ad bonum animarum», которой учредил епархию Галлапа, выделив её из архиепархии Санта-Фе и епархии Тусона.

28 июня 1969 года епархия Галлапа передала часть своей территории новой епархии Финикса.

Ординарии епархии 
 епископ Bernard Theodore Espelage (20.07.1940 — 25.08.1969);
 епископ Jerome Joseph Hastrich (25.08.1969 — 31.03.1990);
 епископ Donald Edmond Pelotte (31.03.1990 — 30.04.2008);
 епископ James Sean Wall (5.02.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad bonum animarum, AAS 32 (1940), стр. 176]

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Нью-Мексико